Австрийская Бундеслига 1993/1994 () — 82-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 31 июля 1993 года и закончился 8 июня 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1993/1994 на rsssf.com 

1993/1994
Спорт в Австрии в 1993 году
Спорт в Австрии в 1994 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994